Unter Schweinekrieg (Pig War) sind bekannt:

 Ein britisch-amerikanischer Grenzkonflikt im Raum Vancouver, siehe Schweinekonflikt.
 Eine Auseinandersetzung zwischen Lenni-Lenape-Indianern und holländischen Siedlern aus Staten Island, siehe Schweinekrieg (Staten Island).
 Ein Konflikt zwischen Österreich-Ungarn und Serbien im Jahr 1906, siehe Schweinekrieg (1906).
 Ein Streit um Holzrechte in der Lüneburger Heide im Jahr 1668, siehe Eldingen.

Siehe auch:
 Saukrieg